Effet(s) secondaire(s) peut désigner :

 En pharmacologie, un effet secondaire ou effet latéral est un effet survenant en plus de l'effet principal désiré lors de la prise d'un traitement médicamenteux. Il s'agit le plus souvent d'un effet indésirable du traitement, bien que certains de ces effets soient recherchés : l'effet antiagrégant plaquettaire de l'aspirine par exemple.

 Par extension, on parle deffet secondaire dans de nombreux domaines non médicaux, lorsqu'une chose survient en plus de l'effet principal.
 Par exemple, si vous gagnez une grosse somme à la loterie, vous pouvez constater, comme effet secondaire, que vous avez davantage d'amis.
 En informatique, un effet secondaire ou effet de bord est la modification de valeurs du programme autres que celles explicitement spécifiées lors de l'appel d'une fonction ou un sous-programme. En langage plus courant, lors de modifications de paramètres d'un programme, des résultats ou un comportement du programme, non prévus, parfois surprenant et bien souvent gênant apparaissent. Voir par exemple Variable globale.

 Effets secondaires est un film américain réalisé par Steven Soderbergh sorti en 2013 ;
 Effets secondaires est une chanson de Mylène Farmer ;
 Effets secondaires''''' est un album de Emma Daumas.